Летисия:

 Летисия — город, расположенный на юге Колумбии.
 Летисия — коммерческий аэропорт, расположенный на окраине города Летисия (департамент Амасонас, Колумбия).
 Летисия (род. 1972) — королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI.